Тим Адамс Мемориал Трофи  () — приз, ежегодно вручаемый Хоккейной лигой Онтарио (OHL) лучшему игроку Кубка OHL (en).

Обладатели 

Источник:

Примечания 

Канадская хоккейная лига
Хоккей с шайбой в Канаде
Хоккей с шайбой в США